La princesse Caroline de Hohenzollern-Sigmaringen (en allemand, Annunziata Karoline Joachime Antoinette Amalie Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen), née le  au château de Krauchenwies, et décédée le  à Sigmaringen, fille aînée de Charles de Hohenzollern-Sigmaringen (1785-1853) et d'Antoinette Murat (1793-1847), est un membre de la famille princière de Hohenzollern-Sigmaringen, devenue par son premier mariage princesse de Hohenzollern-Hechingen.

Mariages et famille 

Caroline de Hohenzollern-Sigmaringen épouse en premières noces au château de Sigmaringen le  Frédéric prince de Hohenzollern-Hechingen (1790-1847), fils de Frédéric-François-Xavier de Hohenzollern-Hechingen et de Marie-Thérèse, comtesse von Wildenstein. Ce mariage est resté sans postérité.

Veuve, elle épouse au cloître de Lichtenthal, près de Baden le  Johann Steeger von Waldburg (1822 - ), dont elle n'aura pas non plus de postérité.

Ascendance

Notes et références 

Famille des Hohenzollern-Sigmaringen
Naissance en juin 1810
Naissance à Krauchenwies
Naissance dans la principauté de Hohenzollern-Sigmaringen
Décès en juin 1885
Décès à Sigmaringen
Décès dans la province de Hohenzollern
Décès à 75 ans
Princesse de Hohenzollern-Sigmaringen
Princesse de Hohenzollern-Hechingen